Killmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Killmeyer (* 1960), österreichischer Schauspieler und Schauspielcoach
 Karl Killmeyer (1923–2015), österreichischer Speedway-Rennfahrer